USS Constellation — назва низки кораблів ВМС США.

 USS Constellation (1797) — 38-гарматний фрегат, збудований у 1797 році. У 1854 році перебудований на шлюп USS Constellation (1854).
 USS Constellation (1854) — шлюп, прийнятий на озброєння у 1854 році. У 1955 році перетворений на корабель-музей.
 USS Constellation (CC-2) — лінійний крейсер типу «Лексінгтон». Закладений у 1920 році. У 1923 році будівництво скасоване.
 USS Constellation (CV-64) — ударний авіаносець типу «Кітті-Хок». На службі протягом 1961—2003 років.
 USS Constellation — перспективний тип фрегатів
 USS Constellation (FFG-62) — фрегат, головний корабель типу «Констелейшн»

У фантастиці 
 USS Constellation (NCC-1017) — вигаданий зореліт (важкий крейсер) у серіалі Зоряний шлях: Оригінальний серіал.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни